System kontroli trakcji (ang. Traction Control System) – nazwa systemu kontroli trakcji pojazdu, przeciwdziałającego nadmiernemu poślizgowi kół podczas przyspieszania
 Turniej Czterech Skoczni – turniej skoków narciarskich odbywający się w Niemczech i Austrii
 Dyzostoza żuchwowo-twarzowa (ang. Treacher Collins Syndrome) – zespół wad wrodzonych o podłożu genetycznym, przejawiający się znacznie pomniejszoną żuchwą, zniekształconymi (skośnymi) oczami oraz zniekształconymi (lub brakiem) małżowinami usznymi
 The Cleveland Show – amerykański serial animowany